Termenul „Stollberg” se poate referi la:
Stollberg/Erzgeb. in Sachsen
Stollberg (district)